Het type Light Rail Véhicule is een serie van 169 gelede trams. Zij zijn gebouwd door La Brugeoise te Brugge en ACEC te Charleroi voor de Kusttram, het net in Henegouwen en de metro van Manilla.

Afbeeldingen 

Trammaterieel
Tram van La Brugeoise et Nivelles